Kno-arts, arts op het gebied van de otorinolaryngologie
KNO, luchthavencode voor Internationale luchthaven Kuala Namu, Indonesië